Adam Christopher Knuth er navnet på flere personer:

 Adam Christopher Knuth til Knuthenborg (1687-1736) – lensgreve til grevskabet Knuthenborg
 Adam Christopher Knuth til Conradsborg (1759-1807) – titulær lensbaron (til baroniet Conradsborg)
 Adam Christopher Knuth til Christiansdal (1755-1844) – lensbaron til baroniet Christiansdal, senere titulær lensbaron, ejer af Lilliendal